Plaats in Indonesië
 Sukomangli (Patean), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Sukomangli (Reban), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java